Жирівська сільська рада — Львівська область, Жидачівський район
 Жирівська сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район